Lüthold II. von Rötteln ist der Name zweier Geistlicher in Basel:
* Lüthold II. von Rötteln (Bischof von Basel) († 1249), Bischof von Basel
 Lüthold II. von Rötteln (Dompropst) (1227/28–1316), Dompropst und Elekt von Basel